Bonifacius Cornelis de Jonge – politico olandese
 Hugo de Jonge – politico olandese
 Jan de Jonge – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore olandese
 Marc de Jonge – attore francese
 Mark de Jonge – canoista canadese
 Rodolfo De Jonge – calciatore argentino
 Saskia de Jonge – nuotatrice olandese